Le sigle TMDS peut signifier:
 Transition Minimized Differential Signaling, une technologie de transmission de données vidéo.
 TrackMania DS, un jeu vidéo de course (2008).